«Universidad de Concepción» puede referirse a las siguientes instituciones:

 Universidad de Concepción, institución educativa chilena.
 Ciudad Universitaria de Concepción, sede central de dicha universidad, en Concepción, Chile.
 Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción:
 Club Deportivo Universidad de Concepción, fútbol.
 Club Deportivo Universidad de Concepción (fútbol femenino)
 Club Deportivo Universidad de Concepción, baloncesto.
 Universidad de Concepción del Uruguay, institución educativa argentina.